Torsten Andersson (konstnär) kan avse

 Torsten Andersson (1917–1968), svensk målare
 Torsten Andersson (1926–2009), svensk målare